Iliamna peut désigner :
 Iliamna, un genre botanique de la famille des Malvaceae ;
 Iliamna, une localité des États-Unis, en Alaska ;
 le lac Iliamna, un lac des États-Unis, en Alaska ;
 la baie Iliamna, une baie des États-Unis, en Alaska ;
 le mont Iliamna, un volcan des États-Unis, en Alaska.